Udzima wa ya Masiwa (komorisch für: Die Union unserer großartigen Inseln) ist seit der Unabhängigkeit 1975 die Nationalhymne der Union der Komoren. Sie wurde von Said Hachim Sidi Abderemane und Kamildine Abdallah komponiert; erstgenannter schrieb auch den komorischen Text.

Text

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Nationalhymne
Nationales Symbol (Komoren)